est le premier album du groupe britannique Maxïmo Park, sorti en 2005 sur le label Warp.

Liste des chansons

Notes et références 

Album de Maximo Park
Premier album musical sorti en 2005
Album publié par Warp Records
Album produit par Paul Epworth
Album certifié disque d'or au Royaume-Uni